Пятихатки — название населённых пунктов и топоним:

Россия 
 Пятихатки — посёлок в Анапском районе Краснодарского края.
 Пятихатки — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.

Украина 
 Пятихатки — город в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Пятихатки и Пятихатки-Стыковая — железнодорожные станции в городе Пятихатки.
 Пятихатки — северный район города Харькова.
 Пятихатки — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Пятихатки — посёлок в Горловском городском совете Донецкой области.
 Пятихатки — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Пятихатки — бывшее село в Долинском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2002 году.
 Пятихатки — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Пятихатки — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Пятихатки — село в Братском районе Николаевской области.
 Пятихатки — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Пятихатки — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Пятихатки — село в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Пятихатки — улица в Днепропетровске.

См. также 
 Пятихатка